Борид осмия — бинарное неорганическое соединение
осмия и бора
с формулой OsB,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Борид осмия образует кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P m2,
параметры ячейки a = 0,28761 нм, c = 0,28709 нм, Z = 1.

Литература 
 

Соединения осмия
осмия